Bieg na 400 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 45,50 (uzyskane w okresie od 1 października 2016 do 23 lipca 2017).

Rezultaty

Eliminacje 
Awans uzyskało 3 najszybszych zawodników z każdego biegu (Q)oraz 6 przegranych z najlepszymi czasami (q).

Półfinały 
Awans uzyskało 2 najszybszych zawodników z każdego biegu (Q)oraz 2 przegranych z najlepszymi czasami (q).

Finał 
Wyniki:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017